Сан-Педро () — стратовулкан в западной части Гватемалы. Высота над уровнем моря вершины — 3020 м.

Находится на юго-западе Гватемалы, примерно в 150 км на запад от столицы страны, рядом с озером Атитлан и вулканами Толиман и Атитлан. Сан-Педро является частью Центральноамериканской вулканической дуги.

См. также 
 Вулканы Центральной Америки

Ссылки 
 

Вулканы Гватемалы
Вулканы Центральной Америки
Стратовулканы
Солола (департамент)